Хра́ми (Кци́а; устар. Храм, Кция, , ) — река в восточной части Грузии и частично западной части Азербайджана, правый приток Куры.

Длина реки 201 км, площадь бассейна 8340 км², высота над уровнем моря истока — 2422 м, средний расход воды — 51,7 м³/с, максимальный расход воды — 1260 м³/с.

Основные притоки — Дебед (река), Кледеисицкали, Акалафисцкалли, Торне. На реке расположен Храмский каскад ГЭС, образующий Цалкское водохранилище и включающий в себя 2 гидроэлектростанции — Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2.

См. также 
 Реки Азербайджана
 Реки Грузии

Примечания

Источники 
 
 

Притоки Куры
Реки Квемо-Картли
Реки Азербайджана
Газахский район